Démosthène peut faire référence à :

Antiquité 
 Démosthène, un des orateurs attiques du .
 Démosthène, général athénien de la guerre du Péloponnèse.